Rusabagi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rusabagi (periodiskt vattendrag), Bururi, 
 Rusabagi (vattendrag i Ruyigi), 
 Rusabagi (vattendrag i Karuzi), 
 Rusabagi (vattendrag i Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar